Штепанек () — чешская фамилия. Известные носители:

 Штепанек, Зденек (1896—1968) — чешский актёр.
 Штепанек, Мартин (1947—2010) — чешский актёр, министр культуры Чехии (2006—2007).
 Штепанек, Ондржей (род. 1979) — чешский слаломист (гребной слалом), двукратный призёр Олимпийских игр.
 Штепанек, Радек (род. 1978) — чешский теннисист.
 Штепанек, Якуб (род. 1983) — чешский хоккеист, вратарь, чемпион мира 2010 года.

См. также 
Штепанкова, Яна (1934—2018) — чешская  актриса.